Rio Piqueri -  rio que banha os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
 Parque do Piqueri - é um parque urbano localizado no bairro do Tatuapé, na cidade de São Paulo.
 Estação Piqueri - estação ferroviária localizada no bairro do Piqueri, no distrito de Pirituba, na cidade de São Paulo.
 Ponte do Piqueri - ponte que cruza o rio Tietê, na cidade de São Paulo.

Ver também
 Piquiri
 Pequeri